Професіоналізм — сукупність досягнутих індивідом теоретичних знань, практичного досвіду і професійних навиків у визначеній поділом праці сфері людської діяльності.
 Професіоналізм (фах) — високе (професійне) володіння певним фахом, справою (професією).
 Професіоналізм (мовознавство) — включення у текст чи усне мовлення фахової термінології, що робить мовлення більш лаконічним та зручним для фахівців галузі і менш зрозумілим для широкого загалу людей; предмет уваги корекції та стилістичної редакції текстів, предметів дослідження мовознавства та криміналістичної лінгвістики.